

Patronyme 

 Jean-Baptiste Amarithon de Montfleury (1772-1859), personnalité politique française ;
 Jules de Vinols de Montfleury (1820-1901), personnalité politique française.

Pseudonyme 

 Montfleury (1608-1667), acteur français.

Toponyme 

 Château de Montfleury, villa italienne d’Aoste ;
 Château de Montfleury, maison forte française à Avressieux ;
 Montfleury, lieu-dit français de l’Isère ;
 Montfleury, lieu-dit français de Fontaine-lès-Dijon ;
 Montfleury, localité genevoise de la commune de Satigny ;
 Montfleury, quartier de Tunis ;
 Montfleury, localité genevoise de la commune de Versoix ;
 Montfleury, lieu-dit italien aux portes d'Aoste ;
 , plateau des terres australes et antarctiques françaises.

Titres 

  (1918), saga de quatre films d’Aquila Film.